Gyárak
Suzuki, japán autó- és motorkerékpárgyár
Magyar Suzuki Zrt., a Suzuki cég magyar leányvállalata
Modellek
Suzuki Swift, a Suzuki autógyár modellje
Suzuki Ignis, a Suzuki autógyár modellje
Suzuki Alto, a Suzuki autógyár modellje
Suzuki Wagon-R, a Suzuki autógyár modellje
Suzuki Liana, a Suzuki autógyár modellje
Suzuki Vitara, a Suzuki autógyár modellje

Suzuki DR-Z 400 motorkerékpár